The Tipping Point ist der Titel folgender Werke:
 The Tipping Point – How Little Things Can Make A Big Difference, deutscher Titel Tipping Point (Sachbuch), Sachbuch von Malcolm Gladwell (2000)
 The Tipping Point (The-Roots-Album), Musikalbum der US-amerikanischen Hip-Hop-Band The Roots (2004)
 The Tipping Point (Authority-Zero-Album), Musikalbum der US-amerikanischen Punkband Authority Zero (2013)
 The Tipping Point (Tears-for-Fears-Album), Musikalbum der britischen Popband Tears for Fears (2022)
 The Tipping Point (Film), kanadischer Spielfilm von Jacob Stebner (2017)

Siehe auch:
 Tipping-Point, Punkt, an dem ein System sein Verhalten rapide verändert
 Kipppunkt, Begriffsklärung